Маленькі монстри — комедійно-драматичний фільм 1989 року зі Фредом Севіджем і Гоуї Менделом у головній ролі.

Маленькі монстри також може означати:

  — мультсеріал BBC / ITV 1998 року
  — ігрове шоу  2003 року
 Маленькі монстри (фільм, 2019) — комедійний фільм жахів 2019 року
 Маленькі монстри — шанувальники американської співачки Lady Gaga, а також соціальна мережа, розроблена Lady Gaga для її шанувальників
 «» — епізод 1995 року телесеріалу «Район Беверлі-Гіллз», див. 
 «Маленькі монстри» — епізод 2003 року телесеріалу «Усі жінки — відьми», див.

Див. також 
 «» — серія романів 
 «» — пісня Royal Blood